Il doppio del torneo di tennis Verizon Tennis Challenge 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Ellis Ferreira e Brent Haygarth che hanno battuto in finale Alex O'Brien e Richey Reneberg 6-3, 0-6, 6-2.

Teste di serie

 Alex O'Brien /  Richey Reneberg (finale)
 Wayne Black /  Sébastien Lareau (primo turno)

 Trevor Kronemann /  Dave Randall (primo turno)
 Luke Jensen /  Luke Jensen (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Verizon Tennis Challenge 1998
ATP Tour 1998